Sigwin ist der Name folgender Personen: 

 Sigwin (Cammin)  († 1219), Bischof von Cammin von 1191 bis 1219
 Sigwin (Speyer), Bischof von Speyer von ca. 709 bis 725

Siehe auch:
 Sigewin von Are